Chanson der Liebe ist der Titel von
 Chanson der Liebe (1946), französisches Musikfilmdrama (Étoile sans lumière)
 Chanson der Liebe (2007), französischer Liebesfilm (Les chansons d'amour)